Oberliga 2022/23 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2022/23
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2022/23
 Fußball-Oberliga Hamburg 2022/23
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2022/23
 Fußball-Oberliga Nordost 2022/23
 Fußball-Oberliga Niederrhein 2022/23
 Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2022/23
 Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein 2022/23
 Fußball-Oberliga Westfalen 2022/23
 Eishockey-Oberliga 2022/23

Siehe auch:

 Fußball-Mittelrheinliga 2022/23